Konradowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Konradowo, village du powiat de Nowa Sól, dans la voïvodie de Lubusz
 Konradowo, village du powiat de Wschowa, dans la voïvodie de Lubusz
 Konradowo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Konradowo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Konradowo, village de la voïvodie de Poméranie